Ashley peut désigner :

 Un prénom féminin et masculin anglais courant.

Prénom 
 Ashley Benson, actrice américaine.
 Ashley Cole, footballeur international anglais.
 Ashley Judd, actrice américaine.
 Ashley Massaro, dite Ashley, catcheuse.
 Ashley Purdy, membre du groupe Black Veil Brides (basse, chœurs).
 Ashley Tisdale, actrice et chanteuse américaine.
 Ashley Watkins, actrice américaine.
 Ashley Wilkes, l'un des personnages principaux du roman Autant en emporte le vent,
 Ashley Zukerman, acteur américain connu pour son rôle dans Rush et Terra Nova.
Pour les autres personnalités de ce prénom, voir : .

Patronyme 

 Aiden Ashley (née en 1990), actrice pornographique américaine
 Anastasia Ashley (née en 1987), surfeuse américaine
 April Ashley (1935-2021), personnalité transgenre
 Arthur Ashley (1886-1970), acteur et réalisateur américain
 Clifford Warren Ashley (1881 - 1947) peintre, auteur, illustrateur, navigateur américain.
 Helmuth Ashley (1919-2021), réalisateur, directeur de la photographie et scénariste autrichien.
 Ian Ashley (né en 1947), pilote automobile anglais.
 Laura Ashley (1925-1985), née Mountney, grande couturière anglaise et fondatrice de sa compagnie éponyme ;
 Renée Ashley, poétesse, romancière, et professeure américaine ;
 Robert Ashley (1930-2014), compositeur américain de musique contemporaine ;
 Teryn Ashley (née en 1978), joueuse américaine de tennis ;
 William Henry Ashley (1785-1835), commerçant en fourrure et homme politique américain ;
 Whitney Ashley (née en 1989), athlète américaine.

Toponyme

États-Unis 
 Ashley, ville du comté de McIntosh dans le Dakota du Nord,
 Ashley, ville du comté de Washington dans l’Illinois,
 Ashley, ville du comté de DeKalb dans l’Indiana,
 Ashley, ville du comté de Delaware dans l’Ohio,
 Ashley, ville du comté de Luzerne en Pennsylvanie,
 Le comté d'Ashley, comté de l’État de l’Arkansas,

Nouvelle-Zélande 
 Ashley, un cours d’eau situé dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande ;
 Ashley, une commune de l'Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Royaume-Uni 
 Ashley, village anglais situé dans le Cambridgeshire ;
 Ashley, une localité d'Angleterre située dans le comté de Cheshire ;
 Ashley, village anglais situé dans le Gloucestershire ;
 Ashley, un village du comté de Hampshire.

Autres 
 Ashley, court métrage américain sorti en 2011.
 Ashley, film américain sorti en 2013.

Voir aussi 
 
 Ashleigh

Homonymie de prénom
Patronyme anglais
Prénom épicène
Prénom américain